Die Nemzeti Bajnokság 1925/26 war die 23. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum neunten Mal Ferencváros Budapest.

Osztályú Bajnokság 
An der Meisterschaft konnten nur Mannschaften aus Budapest teilnehmen.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Der Erstplatzierte qualifizierte sich für die Endrunde um die ungarische Meisterschaft. Die vier Letztplatzierten mussten am Saisonende absteigen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Vidéki Bajnokság 
Die Mannschaften außerhalb Budapests ermittelten in sechs Regionalgruppen jeweils einen Teilnehmer für die Endrunde um ungarische Meisterschaft, die in Budapest ausgetragen wurde.

Gruppe Süd 
Die erste Liga der Gruppe Süd wurde mit 18 Mannschaften in zwei Staffeln ausgetragen. Im Finale um den Gruppensieg konnte sich Szegedi AK gegen Békéscsabai Előre MTE mit 5:1 durchsetzen.

Gruppe Süd-West 
Die erste Liga der Gruppe Süd-West spielte mit 16 Mannschaften in zwei Staffeln. Das Gruppenfinale gewann Nagykanizsai TE gegen Bajai Turul SE mit 2:1 und 5:1.

Gruppe Nord 
Die erste Liga der Gruppe Nord wurde mit 18 Mannschaften in zwei Staffeln ausgetragen. Im Endspiel der Staffelsieger setzte sich Miskolci Vasutas SC gegen Salgótarjáni SE mit 3:2 und 2:1 durch.

Gruppe Ost 
Die erste Liga der Gruppe Ost wurde mit acht Mannschaften gespielt und von Debreceni Vasutas SC gewonnen.

Gruppe Mittelungarn 
In der ersten Liga der Gruppe Mittelungarn spielten 36 Mannschaften in vier Staffeln. In der Endrunde um den Gruppensieg konnte sich Szolnoki MÁV SE gegen Soroksári AC, Rákoscsabai TK und Pilisvörösvári SC durchsetzen.

Gruppe West 
In der ersten Liga der Gruppe West spielten zehn Mannschaften. Sieger wurde Szombathelyi AK.

Endrunde 
Die Endrunde um die ungarische Meisterschaft wurde im K.-o.-System in Budapest ausgetragen. Im Finale am 13. Juni 1926 setzte sich Ferencváros Budapest mit 4:0 gegen Miskolci Vasutas SC durch.

Weblinks 
 Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
 Saison 1925/26 auf magyarfutball.hu (ungarisch)

1926
Fußballsaison 1925/26